Шевелюха

 Шевелюха — речка в Ярославле.
 Шевелюха — названный по ней посёлок (а также улица и переулок) в Ярославле.
 Шевелюха — улица в Ярославле

См. также 
 Шевелёнка — фотографический дефект